Perspective – album di Randy Weston del 1976
 Perspective – album degli America del 1984
 Perspective – album di Jason Becker del 1996